Groslier ist der Familienname folgender Personen:

Bernard Philippe Groslier (1926–1986), französischer Experte für die Kunst und Architektur Indochinas
George Groslier (1887–1945), französischer Pionier der Ausgrabungen in Angkor Wat und anderen Orten Kambodschas